Лившин — еврейская матронимическая фамилия.

 Лившин, Александр Яковлевич (род. 1958) — российский историк и социолог.
 Лившин, Годим Лейбович (1926—1998) — советский математик и экономист.
 Лившин, Иосиф Моисеевич (1924—1986) — советский шахматист.
 Лившин, Семён Адамович (1940—2019) — русско-американский писатель-сатирик.